Pierre Martel peut désigner :
 Pierre Martel (1801-1891), un luthier, menuisier et musicien canadien ;
 Pierre Martel (1943-), un linguiste canadien ;
 Pierre Martel (1702-1761), un opticien et mathématicien genevois (Suisse) ;
 Pierre Martel (1923-2001), un prêtre, chercheur et écrivain françasis.